Морфо дидиус () — вид бабочек из рода Морфо семейства Nymphalidae.

Распространение 
Бабочка встречается в тропических лесах Боливии, Перу и Эквадора.

Внешний вид имаго 

Крупная бабочка из подсемейства морфид с размахом крыльев в 13,5—16 см. У самцов этого вида верхняя сторона крыльев окрашена, как правило, в яркий голубой цвет с сине-фиолетовым отливом, хотя у отдельных особей эта сторона крыльев может быть голубой с изумрудным отливом или более светлой с перламутрово-голубым отливом, что делает таких бабочек похожими на представителей близкого вида — Morpho godarti. Крылья самок обладают худшей способностью к иризации. К числу других различий самцов и самок относится ширина коричневой каймы, проходящей по краю крыльев со спинной стороны: у самок эта кайма более широкая и заключает в себе несколько выстроенных в дугу белых пятен.

Примечания 

Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1874 году